Georgievski (en macédonien : Георгиевски) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Blagoja Georgievski (1950-2020), joueur de basket-ball yougoslave ;
 Daniel Georgievski (né en 1988), footballeur macédonien ;
 Dejan Georgievski (né en 1999),  taekwondoïste macédonien ;
 Goce Georgievski (né en 1987), joueur de handball macédonien ;
  (né en 1981), footballeur macédonien ;
 Ljubčo Georgievski (né en 1966), homme politique macédonien ;
  (né en 1937), metteur en scène macédonien ;
  (né en 1980), footballeur macédonien ;
  (né en 1982), joueur de basket-ball macédonien.

Notes et références